Danię na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 reprezentowało dwunastu zawodników.

Biegi narciarskie

Mężczyźni

Curling

Kobiety 
 Lene Nielsen (skip)
 Helle Simonsen
 Jeanne Ellegaard
 Maria Poulsen
 Mette de Neergaard (rezerwowa)

Mężczyźni 
 Rasmus Stjerne (skip)
 Mikkel Poulsen
 Johnny Frederiksen
 Troels Harry
 Lars Vilandt (rezerwowy)

Narciarstwo alpejskie

Mężczyźni

Przypisy

Bibliografia 
 Skład reprezentacji na stronie soczi2014.com 

Państwa uczestniczące w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014
2014
2014 w Danii